Cherkaoui, Charkaoui ou encore Cherqaoui, est un nom de famille porté au Maroc.

Histoire 
La famille Cherkaoui est originaire de Bejaâd dans la Tadla. Elle est essentiellement présente dans les villes de Salé – où elle s'est établie en 1603 – et de Rabat, où les branches locales sont réputées comme faisant partie des familles anciennes, ainsi que dans plusieurs autres villes du Pays.

Personnalités

Culture 
 Ahmed Cherkaoui, peintre marocain.
 Larbi Cherkaoui, danseur et chorégraphe belge de danse contemporaine.
 Leila Cherkaoui, artiste peintre marocaine.

Chercheur 
  Mohamed Cherkaoui, sociologue, directeur de recherche au CNRS.

Politique 

 Mohamed Cherkaoui, ancien ministre marocain des PTT, des finances et du développement.
 M’faddal Cherkaoui, Secrétaire d’État à l'Intérieur du Maroc sous le Conseil Hassan II.
 Ahmed Cherkaoui, ancien ministre des affaires étrangères marocain.
 Taib Cherkaoui, ministre de l'Intérieur dans le Gouvernement Abbas El Fassi.

Militaire 
 Maati Maataoui Cherkaoui, général de division dans l'armée marocaine, ancien Directeur de l'École Royale De Cavalerie Temara.
 Mohamed Cherkaoui, ancien général de division dans l'armée marocaine.

Notes et références 

Cherkaoui
Cherkaoui
Patronyme marocain
Grande famille de Salé